Pennaria är ett släkte av nässeldjur. Pennaria ingår i familjen Pennariidae. 

Pennaria är enda släktet i familjen Pennariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Pennaria